

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Jachówka – wieś w woj. małopolskim, w powiecie suskim, w gminie Budzów
 Jachówka – przysiółek wsi Jaworznia w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Piekoszów

Cieki wodne 
 Jachówka – potok w Beskidzie Makowskim, dopływ Paleczki